Poujoulat peut faire référence à :

Patronyme 
 Baptistin Poujoulat (1809-1864), historien français ;
 Jean-Joseph-François Poujoulat (1808-1880), historien, journaliste et homme politique français.

Autre 
 Cheminées Poujoulat (IMOCA, 2011), monocoque  IMOCA.

Homonymie de patronyme